Burgemeesterskwartier (Alkmaar)
Burgemeesterswijk (Arnhem), dat ook wel burgemeesterskwartier wordt genoemd
Burgemeesterskwartier (Haarlem)

Zie ook
 Burgemeesterswijk